Novelle (proza), een literair werk
Novelle (wetgeving), een aanvullend wetsvoorstel, afgedwongen door de Nederlandse Eerste Kamer